Con l'espressione inglese hype si intende un grande lancio pubblicitario o una pubblicità sensazionalistica.

Musica 
 The Hype  – gruppo musicale fondato da David Bowie
 The Hype  – nome originario del gruppo musicale U2
 Hype  – album di Robert Calvert del 1981
 Hype  – singolo di Dizzee Rascal e Calvin Harris del 2016
 Da Hype – singolo di Junior Jack feat. Robert Smith del 2003
 Fuori dall'hype – album dei Pinguini Tattici Nucleari del 2019
 Fuori dall'hype – singolo dei Pinguini Tattici Nucleari del 2019
 Hype – singolo di Sangiovanni del 2021

Altro 
 Hype Williams – regista statunitense
 Hype! – documentario diretto da Doug Pray del 1996
 Hype: The Time Quest – videogioco sviluppato dalla Playmobil Interactive del 1999
 Hype – azienda di tecnofinanza nata nel 2015

Note